Берёзовка 2-я — село в Петровском районе Саратовской области, входит в состав сельского поселения Синеньское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 13 километров по прямой на восток от районного центра города Петровск.

История
Официальная дата основания 1865 год. Названо по речке В 1859 году 29 дворов и 200 жителей, в 1884 – 247 жителей.

Население 
Постоянное население составило 157 человек (русские 69%) в 2002 году, 113 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Петровского района (Саратовская область)